Fridtjof Nansen, een Noorse ontdekkingsreiziger en Nobelprijswinnaar
Nansen (Karazee), een Russisch eiland